

Architettura 
 Abbazia di Mariastein – abbazia situata a Metzerlen-Mariastein (Svizzera)

Geografia

Austria 
 Mariastein – comune nel distretto di Kufstein (Tirolo)

Svizzera 
 Metzerlen-Mariastein – comune nel distretto di Dorneck (Canton Soletta)